Bitwa pod Adrianopolem (313) – starcie zbrojne w trakcie wojny Licyniusza z Maksyminem.
 Bitwa pod Adrianopolem (324) – starcie zbrojne  w trakcie wojny Licyniusza z Konstantynem.
 Bitwa pod Adrianopolem (378) – starcie zbrojne w trakcie wojen Cesarstwa Rzymskiego z Gotami.
 Bitwa pod Adrianopolem (1205) – starcie zbrojne w trakcie wojny Bułgarów z Cesarstwem Łacińskim.
 Bitwa pod Adrianopolem (1254) – starcie zbrojne w trakcie wojen Bułgarów z Cesarstwem Nicejskim.
 Bitwa pod Adrianopolem (1365) – starcie zbrojne w trakcie wojny imperium osmańskiego z Cesarstwem Bizantyńskim.
 Oblężenie Adrianopola (1912–1913) – jedna z bitew w trakcie I wojny bałkańskiej.